Anthony Teuma – vescovo cattolico maltese
 Gerard Teuma – giornalista di Gibilterra
 Teddy Teuma – calciatore maltese